Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2009 прошёл в городе Монктон (пров. Нью-Брансуик, Канада) с 4 по 12 апреля 2009 года. Турнир прошёл в 51-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 19-й раз. В Монктоне турнир прошёл во второй раз (впервые мужской чемпионат мира по кёрлингу проходил в этом городе в  году).

Чемпионом мира стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Канады со счётом 7:6. Третье место заняла сборная Норвегии, победившая в матче за бронзовые медали сборную Швейцарии со счётом 6:4.

Чемпионат входил в программу празднования как 50-летия проведения чемпионатов мира по кёрлингу среди мужчин (1959—2009), так и 225-летия провинции Нью-Брансуик. Церемония открытия и торжественный банкет прошли как единое трёхчасовое мероприятие — беспрецедентный случай в истории чемпионатов мира.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в стадию плей-офф, разыгрывающуюся по «системе с выбыванием Пейджа» (): в четвертьфинале-1 занявшая на групповом этапе 1-е место команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем четвертьфинала-2 (между 3-й и 4-й командами) за выход в финал. Проигравшие в четвертьфинале-2 и в полуфинале встречаются в матче за 3-е место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; Канаду представляла команда-победитель , скип Кевин Мартин), восемь европейских мужских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2008 года, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборные Китая и Японии (получившие квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2008).

Впервые в истории мужских чемпионатов мира принять участие в чемпионате попыталась ещё одна команда из Американского региона — сборная Бразилии; она и сборная США сыграли квалификационный турнир 30 января и 1 февраля 2009 в городе Бисмарк (штат Северная Дакота, США), где во всех трёх матчах победила сборная США.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в четвертьфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в четвертьфиналы плей-офф.

Тай-брейки 

В результате в плей-офф вышли сборные Швейцарии (с 3-го места) и Норвегии (с 4-го места).

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Ван Фэнчунь (сборная Китая).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2009

2009
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
2009 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Монктоне
Апрель 2009 года
Чемпионаты мира в Канаде